Die Liste der Fahnenträger der britischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger britischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte des Vereinigten Königreichs

Einzelnachweise 

Großbritannien
Fahnentrager